Powiat Landshut (niem. Landkreis Landshut) - powiat w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Dolna Bawaria, w regionie Landshut.

Siedzibą powiatu Landshut jest miasto na prawach powiatu Landshut, które jednak do powiatu nie należy.

Podział administracyjny 
W skład powiatu Landshut wchodzą:
 dwie gminy miejskie (Stadt)
 siedem gmin targowych (Markt)
 26 gmin wiejskich (Gemeinde)
 sześć wspólnot administracyjnych (Verwaltungsgemeinschaft)

Miasta:

Gminy targowe:

Gminy wiejskie:

Wspólnoty administracyjne:

Demografia

Polityka

Landrat 
 1 czerwca 1948 - 30 kwietnia 1964: Franz Graf von Spreti
 1 maja 1964 - 30 czerwca 1972: Toni Beck (CSU)
 1 lipca 1972 - 27 lipca 1985: Hans Geiselbrechtinger (CSU)
 1 listopada 1985 - 3 sierpnia 1991: Ludwig Meyer (CSU)
 26 września 1991 - 30 kwietnia 2002: Josef Neumeier (CSU)
 od 1 maja 2002: Josef Eppeneder (CSU)

Kreistag

Powiaty partnerskie 
  Prowincja Vicenza, Włochy, od 1976
  Obwód nowosybirski, Rosja, od 1991

Przypisy